«Звёздные войны» () — медиафраншиза, включающая в себя 12 художественных фильмов (9 эпизодов основной саги, также известна как «Сага Скайуокеров», 2 фильма «историй» и 1 анимационный), а также игровые и анимационные сериалы, игровые телефильмы, документальные фильмы, книги, комиксы, видеоигры, аттракционы, игрушки и прочие произведения, созданные в рамках единой фантастической вселенной «Звёздных войн», задуманной и реализованной американским режиссёром Джорджем Лукасом в конце 1970-х годов, позднее расширенной.

Энтони Дэниелс единственный актёр, который появлялся во всех фильмах франшизы, появляясь как дроид C-3PO во всех, кроме «Соло», в котором он появился в роли человека-мошенника Така. Многие другие актёры повторяются в многих фильмах и телесериалах франшизы. Список ниже отсортирован по фильмам и фамилиям персонажей, поскольку многих персонажей играли несколько актёров.

Сага Скайуокеров

В этом разделе представлены персонажи, которые появлялись в Саге Скайуокеров.

 Пустая тёмно-серая ячейка указывает на то, что персонажа не было в фильме.

Другие фильмы
В этом разделе представлены персонажи, которые появлялись в фильмах, не относящихся к Саге Скайуокеров.

 Пустая тёмно-серая ячейка указывает на то, что персонажа не было в фильме.

Примечания

Ссылки

Звёздные войны
Киноактёры